Çiləgir – centro abitato del distretto di Qusar, in Azerbaigian
 Çiləgir – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian